Примера Дивисьон Чили 1962 () — 30-й сезон чемпионата Чили с момента его основания.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Финал

Ссылки
Статистика на solofutbol.cl
Статистика на rsssf.com

1962
Чили
Спорт в Чили в 1962 году